Naturschutzgebiet Ederauen steht für folgende Schutzgebiete:

 Ederauen zwischen Bergheim und Wega
 Ederauen bei Obermöllrich und Cappel